Rabato del Castello – nome in italiano della città maltese di Rabat di Gozo
 Rabato della Notabile – nome in italiano della città maltese di Rabat di Mdina